

Sigle 
 Unia Demokratycza – partito politico polacco
 Unione Democratica – partito politico italiano del passato (1996-1999)
 University of Delaware – università statunitense
 Udine – provincia italiana

Codici 
 UD – codice ISO 3166-2:GY di Upper Demerara-Berbice (Guyana)
 UD – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Udine (Italia)
 UD – codice ISO 3166-2:RU della Udmurtia (Russia)

Sport 
 UD – abbreviazione di União Desportiva (portoghese) o Unión Deportiva (spagnolo) nella denominazione di squadre sportive

Musica 
 Ud – strumento musicale appartenente ai cordofoni

Aziende 
 UD Trucks – azienda giapponese produttrice di autocarri, mezzi pesanti e autobus